Шауманн () — фамилия.

 Шауманн, Адольф (1809—1882) — немецкий историк.
 Шауманн, Иоганн Христиан Готтлиб (1768—1821) — немецкий философ.

См. также 
 Шауман